A 2007-es francia nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 20-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Francia
Motorversenyzés Franciaországban